Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1993 in Birmingham, England in der National Indoor Arena statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Qualifikation 
  Daniel Gaspar / Zdeněk Musil –  Bernardo Monreal / Enrique Parrales: 15-8, 15-4
  Dayle Blencowe / Geraint Lewis –  Jerzy Dołhan / Grzegorz Olchowik: w.o.
  Peter Kreulitsch /  Mark Peard –  David Cole / Kenneth Vella: 15-6, 15-3
  David Gilmour / Craig Robertson –  Mihail Popov / Svetoslav Stoyanov: 15-6, 15-9
  Stephan Kuhl / Kai Mitteldorf –  Prakash Doj Rana / Ramjee B. Shrestha: w.o.
  Michael Adams /  Chris Hunt –  Vladislav Druzchenko / Valerij Strelcov: 18-15, 9-15, 15-9
  Manuel Dubrulle / Etienne Thobois –  Danjuma Fatauchi / Adewole Sanyaolu: w.o.
  Ali Reza Shafiee / Saed Bahador Zakizadeh –  Michał Mirowski / Damian Pławecki: w.o.
  Peter Blackburn / Mark Nichols –  Michael Keck / Uwe Ossenbrink: 15-13, 9-15, 15-3
  Alastair Gatt / Gordon Haldane –  Jyri Aalto / Jari Eriksson: 15-9, 15-6
  Russell Hogg / Kenny Middlemiss –  Leonid Pugach / Sergej Repka: w.o.
  Jiang Xin / Yu Qi –  Leonid Pugach / Sergej Repka: 4-15, 15-7, 15-7
  Jacek Hankiewicz / Dariusz Zięba –  Aleš Babnik / Miha Košnik: 15-2, 15-4
  Þorsteinn Páll Hængsson /  Nick Hall –  Pullela Gopichand / George Thomas: 10-15, 15-1, 15-6
  Fumihiko Machida / Koji Miya –  Mirza Ali Yar Beg / Mohammed Saqib Majeed: w.o.
  Michael Helber / Markus Keck –  Christophe Jeanjean / Jean-Frédéric Massias: 15-5, 15-9
  Chan Siu Kwong / Ng Pak Kum –  Martin Farrugia / Aldo Polidano: 15-2, 15-5
  Boris Kessov /  Quinten van Dalm –  Egidijus Jankauskas / Aivaras Kvedarauskas: 15-6, 15-8
  Árni Þór Hallgrímsson / Broddi Kristjánsson –  Hameed Nasimi / Morteza Validarvi: 15-0, 15-11
  Erik Lia / Trond Wåland –  Yves de Negri / Filip Vigneron: 15-10, 18-15
  David Humble / Anil Kaul –  Satish Narasimhan / Pritesh Shah: 15-4, 15-3

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

1993 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1993/Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1993